Il singolare del torneo di tennis ATP San Paolo 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jay Berger che ha battuto in finale Horacio de la Peña 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Luiz Mattar (primo turno)
 Jay Berger (campione)
 Horacio de la Peña (finale)
 Bruno Orešar (quarti di finale)

 Jaime Yzaga (quarti di finale)
 Cássio Motta (semifinali)
 Javier Sánchez (primo turno)
 Marcelo Ingaramo (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP San Paolo 1988